36P kan syfta på:

 36P/Whipple - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-04M - en rysk Progress farkost.